Спірін Іван Тимофійовіч (9 серпня 1898 — 4 листопада 1960) — радянський військовий і полярний льотчик, генерал-лейтенант авіації (05.11.1944), доктор географічних наук (1938), професор (1938). Герой Радянського Союзу (1937).
 Спірін Руслан Миколайович (8 травня 1968) — український дипломат.
 Спірін Юрій Леонідович (нар. 11 квітня 1930) — доктор хімічних наук, професор.
 Спірін Юрій Сергійович — кандидат медичних наук, завідувач відділення Херсонської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України.

Див. також 
 Спіріна

Примітки